Santiváñez bezeichnet:
 Santiváñez, Ort in Bolivien
 Municipio Santiváñez, Municipio in Bolivien

Santiváñez oder Santivañez ist der Name von:
 Fernando Santiváñez Pugo (1886–1973), chilenischer Schriftsteller und Journalist, bekannt als Fernando Santiván
 Miguel Ángel Santivañez de la Cruz (* 1977), peruanischer Fußballschiedsrichter

siehe auch:
 Santibáñez